Читль — село в Гумбетовском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Читль как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в долине реки Нирукал в 8 км к югу от районного центра села Мехельта.

Население 

Моноэтническое аварское село.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района
Муниципальные образования Гумбетовского района
Сельские поселения Дагестана